Klinzowka () ist ein russischer Ortsname:
 Klinzowka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Wickiau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Klinzowka (Kemerowo), Dorf im Rajon Jaschkino, Oblast Kemerowo
 Klinzowka (Saratow), Dorf im Rajon Pugatschow, Oblast Saratow